Cette page présente le bilan saison par saison du Sporting Club de Bastia.

Sporting Club de Bastia

Sporting Étoile Club de Bastia (SECB) 

En italique : saison ou compétition en cours.

(*) chiffre LFP, moyenne calculée en intégrant 1 match « à domicile » joué à Créteil à la suite d'une suspension de terrain.

Références 

 Bilan du SC Bastia, footballenfrance.fr

Bastia
Sporting Club de Bastia